Mark Worthington (ur. 1961) – brytyjski polityk konserwatywny
 Mark Worthington – amerykański scenograf filmowy aktywny w XXI wieku
 Mark Worthington (ur. 1977) – brytyjski dziennikarz
 Mark Worthington (ur. 1983) – australijski koszykarz